Алехин — русская фамилия.

 Известные носители 
 Алехины — русский дворянский род.

 
 Алехин, Алексей Александрович (1888—1939) — русский и советский шахматист.
 Алехин, Валентин Дмитриевич (1923—1991) — советский спортивный функционер.
 Алехин, Игорь Иванович — российский политический, государственный и общественный деятель, экс-глава города Брянска. См. также 
 (1909) Алехин — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 4 сентября 1972 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской обсерватории.